La gaine synoviale est la gaine remplie de liquide synovial entourant le tendon, le protégeant ainsi des frottements avec l'os et permettant le glissement des tendons les uns par rapport aux autres. La gaine possède deux feuillets, un viscéral et un pariétal. 
Il en existe deux types : 

 Les gaines digito-carpienne
 Les gaines digitales

Voir aussi 
 Ténosynovite

Physiologie de l'appareil locomoteur
Anatomie du système articulaire